Władysławów (gemeente)
 Władysławów (Groot-Polen)
 Władysławów (powiat Kutnowski)
 Władysławów (powiat Łęczycki)
 Władysławów (powiat Pabianicki)
 Władysławów (powiat Rawski)
 Władysławów (gemeente Ujazd)
 Władysławów (gemeente Żelechlinek)
 Władysławów (powiat Bialski)
 Władysławów (powiat Chełmski)
 Władysławów (powiat Janowski)
 Władysławów (gemeente Adamów)
 Władysławów (gemeente Wojcieszów)
 Władysławów (powiat Parczewski)
 Władysławów (gemeente Garwolin)
 Władysławów (gemeente Żelechów)
 Władysławów (powiat Grodziski)
 Władysławów (powiat Łosicki)
 Władysławów (powiat Otwocki)
 Władysławów (powiat Piaseczyński)
 Władysławów (powiat Płocki)
 Władysławów (powiat Przysuski)
 Władysławów (gemeente Iłów)
 Władysławów (gemeente Sochaczew)
 Władysławów (powiat Sokołowski)
 Władysławów (powiat Zwoleński)
 Władysławów (powiat Żyrardowski)
 Władysławów (Silezië)

Zie ook:
 Władysławów Bielawski
 Władysławów Popowski
 Dmenin-Władysławów
 Honoratka-Władysławów